Der Giro Donne 2005 fand vom 1. Juli bis 10. Juli 2005 statt. Es siegte Nicole Brändli (Schweiz) vom Team Bigla vor Joane Somarriba (Spanien) vom Team Bizkaia-Panda Software-Durango und Edita Pučinskaitė (Litauen) vom Team Nobili Rubinetterie-Menikini-Cogeas.

Etappen

Gesamtwertung

Weblinks 
 

2005
Radrennen 2005